Fort Ann är en tätort vid Hudsonfloden, i  kommunen Fort Ann i staten New York.

Tätorten Fort Edward hade 471 invånare vid folkräkningen 2010.

Referenser

Orter i delstaten New York
Washington County, New York